Le terme fourreau s'utilise dans différents domaines :

 fourreau peut désigner un étui de protection pour une arme blanche droite ;
 chez les animaux vertébrés et notamment les mammifères, le terme désigne une protection de peau contenant l'organe mâle lorsqu'il est rétracté au repos (par exemple le fourreau de la verge, appelé aussi fourreau pénien) ;
 chez les animaux invertébrés, il s'agit d'une protection des larves aquatiques chez certaines espèces de trichoptères constitué par accrétion de petits cailloux ou de débris végétaux au moyen d'un mucus ;
 le fourreau est une partie du coenenchyme qui entoure l'axe des gorgonacea and pennatulacea ;
 le fourreau pénien, sex-toy placé sur l'axe du pénis ;
 la robe moulante mais sans ceinture ;
 les tuyaux de protection de réseaux enterrés (gaz, électricité, télécom, multimédia, surveillance, etc.) ;
 la partie cylindrique chauffante qui entoure la vis d'une extrudeuse.
 un patronyme français

Références